Christian Lang (* 17. Juli 1992 in St. Gallen) ist ein Schweizer Betriebswirtschafter. Er leitet das Center für Sportmanagement an der Universität St. Gallen.

Leben 
Lang studierte Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen. Nach seinem Bachelor in BWL folgte der Master in Marketing Management. Anschliessend promovierte er bei seinem Doktorvater  Wolfgang Jenewein an der Universität St. Gallen.

Christian Lang beschäftigt sich in Forschung und Lehre schwerpunktmässig mit den Themen Sportmanagement, Leadership und Selbstmanagement. Christian Lang berät und coacht internationale Unternehmen und arbeitet mit diversen Hochleistungsteams aus dem Sport zusammen. Er ist u. a. Studienleiter der CAS Sportmanagement-Weiterbildung, eines Programms, das die Universität St. Gallen für Sportmanager durchführt.

Privates 
Christian Lang ist der Bruder des Schweizer Fussballspielers Michael Lang.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Universität St. Gallen)
Schweizer
Geboren 1992
Mann